Elfers ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Elfers (* 1965), deutscher Schriftsteller
 August Elfers (1897–1959), deutscher evangelischer Theologe und Missionsdirektor
 Bernhard Elfers († 1706), deutscher Jurist, Sekretär des Hansekontors in Bergen und Ratsherr der Hansestadt Rostock
 Konrad Elfers (1919–1996), deutscher Pianist und Komponist
 Margrit Elfers (* 1993), deutsche Triathletin

Elfers bezeichnet:

 Elfers (Florida), Ort in den USA

Siehe auch:
 Elvers
 Elfer